Анва́р Хатмину́рович Масали́мов (род. 1955) — советский убийца. 29 октября 1992 года Масалимов был приговорён к смертной казни путём расстрела, заменённой на пожизненное лишение свободы в 1998 году. Наказание  отбывал в исправительной колонии № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области, более известной как «Вологодский пятак», после чего в 2012 году был этапирован для дальнейшего отбытия наказания в исправительную колонию особого режима для пожизненно осуждённых Полярная сова в посёлке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ). В феврале 2018 года Анвар Масалимов получил общенациональную известность после того, как стало известно о его освобождении 22 июня 2016 года по отбытии 25 лет лишения свободы, в связи с чем факт его освобождения широко освещался в СМИ и его непродолжительное время считали первым в новейшей истории России осуждённым к пожизненному лишению свободы, который получил условно-досрочное освобождение.

ФСИН подтвердила факт освобождения Масалимова, но опровергла тот факт, что он был освобождён условно-досрочно. По словам начальника управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН генерал-майора Игоря Вединяпина, освобождение Масалимова стало следствием пересмотра его приговора и послаблений Уголовного кодекса России и его освобождение из колонии особого режима для осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы, не явилось единственным прецедентом такого рода. Чиновник уточнил, что по состоянию на апрель 2018 года за время существования исправительных колоний для осуждённых к пожизненному лишению свободы удалось выйти на свободу пятерым осуждённым, которым смертная казнь в порядке помилования в разные годы была заменена пожизненным лишением свободы, а основанием для их освобождения послужили пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний, что не является условно-досрочным освобождением.

Биография 
Анвар Масалимов родился в 1955 году в городе Уфа. Детство и юность Масалимов провел в социально-благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. Был младшим ребёнком в семье. После окончания средней школы Масалимов был призван в ряды Советской Армии. После окончания военной службы Анвар женился на девушке по имени Земфира, которая в середине 1970-х родила ему сына Руслана. В этот период Масалимов сменил ряд профессий. В разное время он работал экспедитором, монтажником и разнорабочим.

Первое убийство 
В конце 1970-х он устроился на предприятие «Восток Нефтепровод Монтаж» и вскоре был отправлен в командировку для проведения монтажных работ в город Чайковский, где, по версии следствия, в ходе распития спиртных напитков в результате ссоры зарезал коллегу. Сам Масалимов отрицал свою вину и заявил, что не помнит детали инцидента из-за амнезии, вызванной алкогольным опьянением. Тем не менее суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. В 1991 году он был переведён в колонию-поселение, после чего переехал в Томскую область.

Второе убийство 
В посёлке Комсомольск Масалимов познакомился с пенсионером по фамилии Гаврилов, который предоставил ему место проживания. По версии следствия, 17 августа 1991 года в ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой Масалимов задушил Гаврилова и расчленил его труп. Останки Гаврилова вскоре были обнаружены его соседями на его приусадебном участке, а Анвар Масалимов был арестован по обвинению в убийстве. После ареста он заявил, что ссора произошла после того, как Гаврилов сжёг его личные вещи, документы и фотографии, но вину в совершении убийства не признал, снова сославшись на амнезию, вызванную алкогольным опьянением.

29 октября 1992 года Томским областным судом он был признан виновным по ст. 102 п. «и» УК РСФСР и приговорён к исключительной мере наказания – смертной казни за то, что он, будучи ранее судимым за умышленное убийство, отбыв наказание, вновь совершил убийство. В 1998 году в связи с принятием моратория на исполнение приговоров к смертной казни приговор ему был изменён на пожизненное лишение свободы, после чего он был этапирован для отбытия наказания в исправительную колонию № 5 в Вологодской области.

Освобождение 
В 2003 году в уголовном законодательстве произошли изменения, в ст. 105 УК РФ был исключён квалифицирующий признак убийства лицом, ранее совершившим убийство, в связи с чем в качестве уголовного наказания за содеянное Масалимовым перестали предусматривать наказание как в виде пожизненного лишения свободы, так и в виде смертной казни. Будучи в заключении, Масалимов неоднократно писал жалобы в суды различной инстанции с просьбой смягчить приговор. В 2008 году ему удалось добиться переквалификации его деяния. Решением Белозерского районного суда Вологодской области статья 102-я («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») была заменена на статью 103-ю УК РСФСР («Убийство без отягчающих»). Из приговора исключили указания на признание осуждённого особо опасным рецидивистом и на отягчающее обстоятельство — совершение преступления в нетрезвом виде, но приговор Масалимову остался пожизненным, хотя максимальное наказание по статье 103 УК РСФСР не превышало десяти лет. В 2012 году его перевели в исправительную колонию № 18, более известную как «Полярная сова», после чего Анвар Масалимов подал очередную кассационную жалобу, которая была удовлетворена. В порядке ст. 10 УК РФ «Обратная сила уголовного закона» Вологодский областной суд 14 июня 2016 года удовлетворил кассационную жалобу Масалимова и на основании ст. 10 УК РФ освободил его от дальнейшего отбытия наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осуждённого. 22 июня того же года в ИК-18 поступил оригинал постановления Вологодского областного суда, после чего Масалимов был освобождён из исправительного учреждения в тот же день. После обнародования этого факта в ряде СМИ были размещены материалы о том, что Анвар Масалимов стал первым осуждённым к пожизненному лишению свободы, который был освобождён условно-досрочно, в связи с чем в последующие месяцы пресс-служба Вологодского областного суда и Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний опровергли эту информацию и заявили, что данный факт освобождения осуждённого не относится к условно-досрочному освобождению.

Новое заключение после освобождения 
16 сентября 2019 года Масалимов был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия, и приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 3 декабря 2019 года приговор Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Примечания

Ссылки 
Убийцы СССР
Убийцы России
Приговорённые к смертной казни в России
Заключённые ИК-5 «Вологодский пятак»
Заключённые ИК-18 «Полярная сова»
Персоналии:Чайковский
Преступники Пермского края
Преступники Томской области